Лас Полваредас има више значења:

 Лас Полваредас (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Полваредас, Хуан Антонио Кастањон (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику